signifiant coq en patois de saintonge qui s'écrit jhàu en patois poitevin-saintongeais et non jaud. Au féminin ce même mot signifie : gel.
 André Jaud (1935-), entrepreneur français
 Janyse Jaud (1969-), actrice et chanteuse canadienne
 Jean-Paul Jaud (1946-), documentariste français

Voir aussi